Goetheplatz (München), een plein in München.
Goetheplatz (metrostation), een station van de metro van München.